Badami steht für:
 Badami, Stadt im Distrikt Bagalkot im indischen Bundesstaat Karnataka

Badami ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Rau Badami (* 1961), indische Autorin
 Stefano Badami (1904–1955), italo-amerikanischer Mobster der US-amerikanischen Cosa Nostra